Николе́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Николеску, Александра Константина — филолог, переводчик русской литературы.
 Николеску, Джордже Кристя — профессор, историк литературы.
 Николеску, Мирон (1903—1975) — румынский математик, академик, президент Румынской Академии наук; иностранный член АН СССР.
 Николеску, Татьяна Николаевна (род. 1923) — профессор, историк литературы и переводчик русской литературы.